Протопопово — название населённых пунктов в России:
 Протопопово — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Протопопово — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Протопопово — деревня в Буинском районе Республики Татарстан.
 Протопопово — название села Сосновка в Заринском районе Алтайского края до 1950-х годов.

См. также 
 Большое Протопопово
 Малое Протопопово